Friedrich Georg Wilhelm Struve – rosyjski astronom
 Piotr Struwe – rosyjski polityk, ekonomista i publicysta
 Wasilij Struwe – historyk radziecki